Aardrijkskunde
Callaway (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Callaway (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Callaway (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Callaway County, county in de Amerikaanse staat Missouri

Personen met de achternaam Callaway
Ann Hampton Callaway, Amerikaans zangeres, componiste, tekstschrijfster, pianiste en actrice